Bei den World Games 2005 in Duisburg wurde vom 21. bis 24. Juli 2005 im Sportpark Wedau der Faustballwettbewerb der Männer ausgetragen. Titelverteidiger war die Österreichische Nationalmannschaft, die mit einem 3:2-Erfolg über Brasilien ihren Sieg bei den World Games wiederholte. Das Finalspiel im Sportpark schauten mehr als 4000 Zuschauer.

Teilnehmer 
Qualifiziert waren die besten sechs Teams der vergangenen Faustball-Weltmeisterschaft der Männer. Es nahmen zwei Teams aus Südamerika und vier aus Europa teil.

Spielplan 
Zunächst spielten alle sechs Teilnehmer eine einfache Punktrunde Jeder-gegen-Jeden. Die vier bestplatzierten Teams qualifizierten sich für die Halbfinalspiele.

Vorrunde

Halbfinale

Platzierungsspiele

Endergebnis

Weblinks 
 World Games 2005

Einzelnachweise 

Faustball
Faustballveranstaltung 2005
2005
Faustballwettbewerb in Deutschland
Sportveranstaltung in Duisburg
Neudorf (Duisburg)